Голубцы — блюдо восточно-европейской, азиатской и ближневосточной кухни, завёрнутый в капустные листья мясной фарш с рисом. 

Также название населённых пунктов:

Населённые пункты

Россия 
 Голубцы — посёлок в Земетчинском районе Пензенской области.
 Голубцы — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Голубцы — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

Украина 
 Голубцы — село в Недригайловском районе Сумской области.